Почесна відзнака Аграрного союзу України встановлена Радою АСУ до 40-річчя існування цього самоврядного об’єднання. Згідно з постановою виконкому АСУ цією відзнакою нагороджуються активісти селянського руху, самовіддані працівники АПК, робота яких упродовж багатьох років дозволяє розвиватися аграрному сектору економіки.

Посилання 
Аграрний союз України

Сільськогосподарські нагороди